neofunkcjonalizm w politologii
 neofunkcjonalizm w socjologii